Leandro Silva es el nombre de:
Leandro Silva Delgado, paisajista uruguayo.
Leandro Silva Iglesias, futbolista uruguayo.
Leandro Silva Wanderley, futbolista brasileño.